Regierung Werner steht für folgende Regierungen Luxemburgs:

 Regierung Werner-Cravatte
 Regierung Werner-Schaus
 Regierung Werner-Thorn-Flesch